Хатиб:
 Хатиб — мусульманское духовное лицо, проводящее пятничную молитву (джума-намаз).
 аль-Хатиб аль-Багдади (1002—1072) — средневековый мусульманский учёный-историк.
 Хатиб Тебризи (10З0—1108) — арабоязычный филолог из Тебриза.
 Хатиби, Абделькебир (1938—2009) — виднейший марокканский философ и социолог, поэт, прозаик, драматург, литературный критик, эссеист.
 Хатиб, Заки (1887—1961) — сирийский юрист, политик, государственный деятель.